Алексєєв Петро — український майстер декоративного розпису на порцеляні
 Алексєєв Петро Олексійович — російський революціонер
 Алексєєв Петро Петрович — російський хімік